

Топшем — місто, штат Мен
 Топшем — місто, штат Вермонт
 Топшем — переписна місцевість, штат Мен